El male rachamim (, doslova „Bože plný slitování“) je židovská modlitba používaná v aškenázských komunitách. Je pronášena při pohřebních obřadech, při návštěvě hrobů blízkých osob (hlavně na Tiš'a be-av), při výročí úmrtí (jarcajt) či při vzpomínkových dnech, jako jsou Jom ha-šo'a a Jom ha-zikaron.

Modlitba vznikla ve středověku a byla zprvu používána v západní a východní Evropě k připomenutí obětí křížových výprav a později obětí povstání Chmelnického. V různých evropských komunitách existují odlišné verze modlitby.

Varianty textu

Na připomínku jednotlivce

Na připomínku padlých izraelských vojáků

Modlitba za oběti holocaustu

Reference

Externí odkazy 
 

Židovské modlitby
Pohřbívání v judaismu